Photius est :

 la forme latinisée de , un nom propre d'origine grecque.
 le nom d'un patriarche de Constantinople nommé Photios Ier de Constantinople
 le nom du métropolite de Kiev Photios (métropolite de Kiev)

 le nom de plume de Joseph-Marie Quérard ;

Nom de plume